Sjöstedt kan som auktorsförkortning betyda:

 Yngve Sjöstedt
 Bo Jonny Sjöstedt

Robotskapade auktorsförkortningar